Comune – centro abitato con municipio
Comune italiano – ente locale di base nell'ordinamento amministrativo italiano
Comune – l'edificio dove hanno sede gli organi amministrativi e gli uffici di un comune
Comune medievale – forma di governo locale che interessò in età medievale le città che si liberavano dal feudo
Comune rurale o regola – un'unità amministrativa medievale tipica del Nordest italiano
Comune – forma di autogoverno del Rinascimento, un'associazione di artigiani
Comune –  modello di governo generalmente sostenuto da comunisti, socialisti rivoluzionari e anarchici
Comune di Parigi – governo rivoluzionario che governò Parigi dopo la presa della Bastiglia dal 14 luglio 1789 fino al 1795
Comune di Parigi del 1871 – governo socialista che diresse Parigi dal 18 marzo al 28 maggio 1871
Comune di Baku – governo unitario bolscevico e menscevico stabilitosi a Baku, in Azerbaigian, a partire dal 13 aprile 1918
Comune popolare – nome collettivo delle organizzazioni economiche agricole in Cina dopo il 1958
Comune di prima classe e comune di seconda classe – graduati di truppa della marina militare italiana
Comune (commoner) – nella cultura anglosassone, termine che indica colui che non è né un sovrano né un pari
Comune – comunità basata sulla condivisione di beni, proprietà, risorse e su comuni ideali